Maupiti peut désigner :

Toponyme 
 Maupiti, une île faisant partie des îles Sous-le-Vent dans l'archipel de la Société  en Polynésie française ;
 Maupiti, une commune de la Polynésie française dont les chef-lieu est Maupiti.

Jeu vidéo 
 Maupiti Island est un jeu vidéo édité par Lankhor en 1990.